Prędkość warp – jednostka prędkości oraz napęd używane w filmie Star Trek
 Warp Records – angielska wytwórnia płytowa

Zobacz też:
 OS/2 – system operacyjny